Emberá-Baudó, gruppo etnico della Colombia
Alto Baudó, @comune della Colombia nel Dipartimento di Chocó
Bajo Baudó, comune della Colombia nel Dipartimento di Chocó
Medio Baudó, comune della Colombia nel Dipartimento di Chocó
Río Baudó, fiume colombiano

Pagine correlate 
 Baudo – toponimi